Никола́й Васи́льченко:
 Васильченко, Николай Николаевич (1896—1942) — советский военачальник.
 Васильченко, Николай Семёнович (род. 1946) — Герой Украины.
 Васильченко, Николай Тихонович (1923—1985) — Герой Советского Союза.